Richard Cumberland kan syfta på:

 Richard Cumberland (filosof) (1632-1718), engelsk biskop och filosof
 Richard Cumberland (dramatiker) (1732-1811), brittisk dramatiker